Суперкубок Гібралтару з футболу 2021 — 20-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 вересня 2021 року між чемпіоном і володарем кубка Гібралтару клубом Лінкольн Ред Імпс та віце-чемпіоном Гібралтару клубом Юероп.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  

2021
Гібралтар
Вересень 2021